АПОЭ́Л (греч. ΑΠΟΕΛ, Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Όμιλος Ελλήνων Λευκωσίας, Атлитикос Подосфэрикос Омилос Эллинон Лефкосиас — Атлетический футбольный клуб греков города Никосия) — кипрский профессиональный футбольный клуб из Никосии, основанный в 1926 году. Является одним из самых успешных в своей стране.

История 

АПОЭЛ был основан в 1926 году группой молодых людей, которые хотели создать футбольную команду, где играли бы греческие жители города. Тогда группа из сорока человек встретилась в кондитерской для создания футбольного клуба, где будут играть греки из Никосии. Первым президентом клуба был Гиоргос Пулиас. Первоначальное название клуба было ПОЭЛ, что в переводе расшифровывается как «Футбольный клуб никосийских греков», но в 1928 году было решено расширить сферу своей деятельности, включив все виды спорта, в результате чего название было изменено на APOEL (Athletikos Podosfairikos Omilos Ellinon Lefkosias, Греческий атлетический футбольный клуб Никосии).

В 1934 году была образована Кипрская федерация футбола, в создании которой ключевую роль сыграл АПОЭЛ. Два года спустя АПОЭЛ завоевал свой первый титул чемпиона Кипра.

В 1948 году члены клуба разделились на два лагеря, так как их позиции по отношению к гражданской войне в Греции были противоположными. В результате сторонники коммунизма отделились от клуба и создали свою команду, назвав её Омонией. С тех пор Омония стала принципиальным соперником АПОЭЛа, а болельщики обоих клубов — злейшими врагами.

В 2009 году стал чемпионом Кипра, набрав очко в матче с «Анортосисом» (1:1), АПОЭЛ завоевал 20-е золото чемпионата Кипра.

Клуб успешно выступил в Лиге Чемпионов 2011—2012. Находясь в одной группе с такими командами, как «Зенит», «Порту» и «Шахтёр», и будучи признанным аутсайдером группы, за тур до финиша обеспечил себе выход в 1/8 ЛЧ. На своем пути АПОЭЛ обыграл «Зенит» со счетом 2:1, а также сыграл вничью 1:1 в гостях с «Порту», «Шахтёром». В четвёртом матче группового этапа киприотам удалось вырвать победу у португальского «Порту» со счетом 2:1 и возглавить турнирную таблицу группы «G». В пятом туре Лиги Чемпионов АПОЭЛ сыграл в ничью 0:0 с «Зенитом» и обеспечил себе выход в плей-офф (впервые в истории для команды из четвёртой корзины и первой в истории командой из Кипра). В шестом туре, в уже ничего не значащем матче АПОЭЛ проиграл на своем поле донецкому «Шахтёру» 0:2 и вышел из группы с первого места, имея 9 очков.

В стадии плей-офф Лиги чемпионов 2011/12 клубу по результатам жеребьевки достался французский «Лион». В первом матче победил «Лион» со счетом 1:0. В ответном матче кипрский клуб обыграл «Лион» также 1:0, в серии пенальти победил со счетом 4:3. Вратарь киприотов Дионисиос Хиотис отразил удары Александра Лаказетта и Мишела Бастоса, что решило исход матча.

Однако в 1/4 финала АПОЭЛ уступил мадридскому «Реалу» 0:3 дома и 2:5 на выезде.

Главный соперник − «Омония (Никосия)», матч с которым называют Дерби вечных врагов.

Достижения 
 Чемпион Кипра (28):
1935/36, 1936/37, 1937/38, 1938/39, 1939/40, 1946/47, 1947/48, 1948/49, 1951/52, 1964/65, 1972/73, 1979/80, 1985/86, 1989/90, 1991/92, 1995/96, 2001/02, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2010/11, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
 Обладатель Кубка Кипра (21):
1936/37, 1940/41, 1946/47, 1950/51, 1962/63, 1967/68, 1968/69, 1972/73, 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1983/84, 1992/93, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1998/99, 2005/06, 2007/08, 2013/14, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Кипра (13):
1963, 1984, 1986, 1992, 1993, 1996, 1997, 2002, 2004, 2008, 2009, 2011, 2013

Еврокубки

Текущий состав

Известные игроки 
 Полный список игроков клуба АПОЭЛ (Никосия), о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Страница клуба на сайте УЕФА 

Футбольные клубы Никосии